Tepe ist:

 in der Archäologie eine Erhebung, die durch wiederholte Besiedlung entstand, siehe Tell (Archäologie) 
 Tépe, eine Gemeinde im Kleingebiet Berettyóújfalu im Osten von Ungarn.

Tepe ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tepe (1840–1920), niederländischer Architekt
 Amanda Tepe (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Gerhard Tepe (1863–1922), deutscher Priester und Bischöflicher Offizial 
 Gökhan Tepe (* 1978), türkischer Popmusiker
 Jannik Tepe (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Leonie Tepe (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Marlis Tepe (* 1954), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin und Politikerin (SPD)
 Peter Tepe (* 1948), deutscher Germanist und Philosoph
 Valfredo Bernardo Tepe OFM (1918–2003), Bischof von Ilhéus
 Wilfried Tepe (* 1940), deutscher Fußballtorhüter